Índies Occidentals Britàniques (del seu nom en anglès British West Indies), nom col·lectiu de les possessions britàniques al Carib
 Institucions de Bretton Woods (del seu nom en anglès Bretton Woods Institutions), organismes creats pels acords de Bretton Woods de 1944
 BWI també és el codi IATA de l'Aeroport Internacional de Baltimore/Washington Thurgood Marshall, aeroport que serveix la zona de Baltimore i Washington DC (Estats Units)